Стокбридж - фамилия и топоним:

Фамилия 
 Стокбридж, Сара (род. 1965) — английская актриса.

Топоним 
 Стокбридж — город в графстве Гэмпшир, Англия.

 Стокбридж — город в штате Вермонт, США.
 Стокбридж — город в штате Массачусетс, США.
 Стокбридж — посёлок в штате Мичиган, США.